Touraine steht für:
 Touraine, historische Provinz in Frankreich
 La Touraine, Transatlantik-Passagierdampfer der französischen Reederei Compagnie Générale Transatlantique (CGT)
 Touraine-Amboise, französisches Weinbaugebiet
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Auto Parts Company
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Vim Motor Truck Company

Touraine ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Touraine (* 1925), französischer Soziologe
 Marisol Touraine (* 1959), französische Politikerin (Sozialistische Partei)

Siehe auch:
 Grafschaft Tours, im Spätmittelalter Herzogtum Touraine